Výraz Löwenstein, Loevenstein nebo Loewenstein je německé příjmení, které mělo více osob:

 Anna Löwenstein (* 1951) – britská esperantistka a spisovatelka
 Bedřich Loewenstein (1929–2017) – česko-německý historik, specialista na moderní evropské dějiny
 Jan Loevenstein (1886–1932) – český národohospodář a vysokoškolský učitel
 Karel Loevenstein (1885–1938) – český průmyslník a manažer, generální ředitel Škodových závodů
 Karl Loewenstein (1891–1973) – americký ústavní právník a politolog německého původu
 Ludwig Löwenstein (1830-1901)  – podnikatel, zakladatel porcelánky PULS v Ostrově u Karlových Varů
 Miriam Löwensteinová (* 1958) – česká vysokoškolská učitelka a koreanistka
 Me'ir David Loewenstein (1904–1995) – izraelský politik a poslanec
 Nathan Löwenstein von Opoka (1859–1929) – rakouský a polský politik židovského původu

Členové německého šlechtického rodu Löwenstein-Wertheimů, z jeho dvou větví Löwenstein-Wertheim-Rosenbergů, nebo 'Löwenstein-Wertheim̠Rochefortː
 Adelaida Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1831–1909) – manželka Michala I. Portugalského
 Karel Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1834–1921) – původem německý šlechtic; kníže a politik z Čech
 Konstantin Josef Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1802–1838) – zakladatel Konstantinových Lázní – šlechtic, syn Karlův
 Marie Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1935–2018) – rakouská arcivévodkyně
 Marie Tereza Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1870–1935) – titulární královna portugalská
 Arnoštka Barbora Löwenstein-Wertheim-Rochefort, provdaná hraběnka Serényiová (1654–1698) na zámku v Blatné

Židovská příjmení